Seubert ist der Familienname folgender Personen:

 Emily Seubert, deutsche Synchronsprecherin
 Friedrich Seubert (1819–1890), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker
 Georg Christian von Seubert (1782–1835), deutscher Pfarrer 
 Harald Seubert (* 1967), deutscher Philosoph
 Holger Seubert (* 1966), deutscher Diplomat
 Johann Carl Seubert (1760–1845), deutscher Verwaltungsbeamter
 Josef Seubert (1926–2016), deutscher Historiker und Hochschullehrer

 Max von Seubert (1837–1914), deutscher Offizier
 Max Heinrich von Seubert (1891–1975), deutscher Industrieller

 Sandra Seubert, deutsche Politikwissenschaftlerin
 Susan Seubert (* 1970), US-amerikanische Fotografin und Fotojournalistin
 Timon Seubert (* 1987), deutscher Radrennfahrer
 Walter Seubert (* 1974), deutscher Polizeibeamter und Politiker (CDU)
 Werner Seubert (* 1950), deutscher Fußballspieler